Jixiangornis orientalis — викопний базальний вид птахів, що існував у ранній крейді (125 млн років тому) на території сучасного Китаю.

Скам'янілості 
Скам'янілі рештки виду знайдені у відкладеннях формації Цзісянь поблизу міста Бейпяо у провінції Ляонін. Jixiangornis відомий лише з одного повного скелета ювенільної особи. Описаний у листопаді 2002 року командою китайських науковців у складі: Цзі Цян, Цзі Шуань, Чжан Хонбінь, Цзю Гайлу, Чжан Цзяньпін, Ван Ліся, Цзюань Чонсі та Цзі Сіньсінь.

Опис 
Птах був беззубим (на відміну від більшості своїх сучасників) та довгий хвіст (чим відрізнявся від сучасних птахів). Хвіст складався з 26 хребців. Jixiangornis був здатний до кращого польоту, ніж Jeholornis.

Філогенія 
Філогенічний аналіз показує, що Jixiangornis разом з короткохвостими птахами сучасного типу утворює кладу Euavialae, до якої не входять Archaeopteryx чи Jeholornis. Філогенічна кладограма за Lefèvre et al., 2014:

Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 Ji, Q.; Ji, S.; Zhang, H.; You, H.; Zhang, J.; Wang, L.; Yuan, C. & Ji, X. (2002): A new avialian bird — Jixiangornis orientalis gen. et sp. nov. — from the Lower Cretaceous of Western Liaoning, NE China. Journal of Nanjing University (Natural Sciences) 38(6): 723—736 [in Chinese with English abstract].
 Zhou, Z.-H. & Zhang, F.-C. (2006): Mesozoic birds of China — A synoptic review. Vertebrata PalAsiatica 44(1): 74-98. PDF fulltext

Викопні птахи
Вимерлі тварини, описані 2002
Птахи крейдяного періоду